Biden (přechýleně Bidenová) je příjmení více osobností:

 Ashley Bidenová (* 1981) – americká sociální pracovnice, aktivistka a módní návrhářka, dcera Joea a Jill Bidenových,
 Beau Biden (1969–2015) – americký právník a demokratický politik, syn Joea a Neilie Bidenových,
 Hunter Biden (* 1970) – americký právník a investiční poradce, syn Joea a Neilie Bidenových,
 Jill Bidenová (* 1951) – druhá manželka Joea Bidena,
 Joe Biden (* 1942) – americký demokratický politik, prezident a viceprezident Spojených států amerických,
 Neilie Hunterová Bidenová (1942–1972) – první manželka Joea Bidena.